Gelasinospora — рід грибів родини Sordariaceae. Назва вперше опублікована 1933 року.

Види

Примітки

Джерела 
 Dowding, E.S. 1933. Gelasinospora, a new genus of Pyrenomycetes with pitted spores. Canadian Journal of Research. 9(3): 294—305 — P. 294.

Роди грибів
Сордаріальні